Фёдор Степа́нов:

 
 Степанов, Фёдор Николаевич (1904—1968) — советский химик-органик, доктор химических наук, профессор.
 Степанов, Фёдор Фёдорович (1913—1986) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.